Novyï Svit (Crimée)
 Novyï Svit (oblast de Donetsk)

uk:Новий Світ (значення)